Юриссон () — фамилия.

 Юриссон, Ильмар Юрьевич (1912—1985) — советский государственный деятель, учёный, депутат Верховного совета СССР 2-го созыва, лауреат Государственной премии СССР (1971).
 Юриссон, Янно (род. 1980) — эстонский футболист.